Камара-де-Лобуш, Ка́мара-де-Ло́буш (порт. Câmara de Lobos; МФА: [ˈkɐ.mɐ.ɾɐ dɨ ˈɫo.buʃ], Ка́мара-ди-Ло́буш) — муніципалітет і місто в Португалії.
 Ештрейту-де-Камара-де-Лобуш, Ештре́йту-де-Ка́мара-де-Ло́буш (порт. Estreito de Câmara de Lobos, МФА: [(ɨ)ʃ'tɾɐitu dɨ 'kɐmɐɾɐ dɨ 'lobuʃ]) — селище та муніципальна громада  в Португалії.